Aardrijkskunde
 Magé, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro

Personen met de achternaam Magé
 Jozef Magé, Belgisch syndicalist en politicus